Бойко Володимир Богданович (1985) — український політик. Народний депутат України.
 Бойко Володимир Григорович (1959) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Бойко Володимир Григорович (1929—2009) — український вчений-фольклорист, літературознавець.
 Бойко Володимир Єлисейович (1925—1987) — український скульптор.
 Бойко Володимир Іванович (1928—2007) — український співак, соліст хору ім. Верьовки, народний артист України .
 Бойко Володимир Миколайович (1968) — публіцист, педагог, громадський діяч, кандидат історичних наук.
 Бойко Володимир Петрович (1928—2002) — інженер-технолог поліграфічного виробництва.
 Бойко Володимир Семенович (1938—2015) — український підприємець і політик.
 Бойко Володимир Степанович (1985—2014) — солдат Збройних сил України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок